Les Cyrtodontoida sont un ordre de mollusques bivalves aujourd'hui éteint qui comprenait la famille des Cyrtodontidae.

Publication originale

Notes et références 

Cyrtodontoida
Taxon fossile décrit en 1996